Анракайская битва (; декабрь 1729 — январь 1730) — легендарное сражение в серии казахско-джунгарских войн. Большинство событий джунгарско-казахской войны не зафиксированы в документах, так как у казахов не была распространена традиция письменной передачи информации. Таким образом, исторические свидетельства, подтверждающие сам факт сражения, отсутствуют. Впервые народное предание о битве было в 1905 году записано исследователем и собирателем казахского фольклора А. А. Диваевым.

История

Место сражения 
Анракайские горы и озеро Алаколь в пределах современной Алматинской области были важными стратегическими пунктами в течение всего периода джунгаро-казахской конфронтации. Отсюда по реке Чу (на территории Казахстана — Шу) был выход к Сарысу, Каркаралинским горам и горам Улытау. Чередование различных горных ландшафтов предоставляло хорошие возможности для кавалерийских атак и манёвров, а тугайные леса вблизи района сражения позволяли скрытно сосредотачивать войска.

Важной культурно-исторической достопримечательностью Чу-Илийского района является урочище Аныракай, где весной 1730 г. произошла последняя битва в восьмилетней казахско-джунгарской войне (1723—1730 гг.). Она увенчалась победой единого ополчения трёх казахских жузов под верховным командованием хана Абулхаира (1710—1748).

Силы сторон 
С казахской стороны в сражении участвовали представители всех трёх жузов в количестве до 30 тыс. человек, в том числе Райымбек батыр, Жидебай батыр, Наурызбай батыр,Канжыгалы Богенбай батыр, Кабанбай батыр, Санрык Токтыбайулы, Отеген Отегулулы, Толе би, Койгельды Батыр, Бекжан Батыр и другие знаменитые батыры. Жолбарыс хан был выбран на курултае в Ордабасы Верховным ханом трёх жузов, а общее руководство объединёнными войсками осуществлял Абулхаир-хан (хан Младшего жуза). Индивидуальное вооружение казахских конников состояло из лука со стрелами, сабли, боевого ножа, копья, боевого топора (айбалта), плётки-камшы (камчи), дубины-соил и орудия для ловли лошадей и противника — курык. Применялось и огнестрельное оружие. В казахском войске имелась хорошая разведка, опирающаяся на отменное знание местности.

Ход битвы 
В конце весны 1729 года казахское войско, подкрепив своих коней в песках Муюнкумов и в долинах рек Буркутты, Шабакты, Караконыз, Ыргайты, Чу, вышло в район гор Хантау, где было остановлено пограничным джунгарским отрядом. В течение 40 дней прошёл целый ряд столкновений казахского ополчения трёх жузов и пограничного джунгарского отряда на Буланты-Белеуты и Анракае, в различных местах Сары-Арки, на берегу реки Или.

В 1729 году в 120 км к югу от озера Балхаш, в 20 км к северо-западу от г. Алматы, в местности Анракай (каз. — плач, стенание) произошла последняя крупная битва между казахами и джунгарами.

Казахское войско, в 25-30 тысяч конников, морально и физически было готово к проведению сражения. Решающая битва казахов и джунгар состоялась у подножья горы Анракай. В этой битве участвовали все известные батыры казахской земли, бии, султаны, родоначальники — представители всех трёх жузов: Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Койгельды, Санрык Токтыбайулы, Барак Шорекулы, Райымбек батыр, Тортаул Олжабай, Отеген Отегулулы, Богенбай Бозкосулы, Акша Сартулы, Бопай бий, Кангельды Срымбетулы, Алшин Тайлак, Есеркен Жаманкараулы и другие. Казахское объединённое войско под командованием Абулхайр-хана одержало решительную победу за долгие годы конфликта. Анракайская битва стала решающей битвой в истории казахско-джунгарских войн, а её итогом стало сохранение целостности казахских земель. После этого поражения Джунгария потеряла политическое единство как государство и среди ойратских племён начались междоусобицы, которые впоследствии привели к значительному ослаблению Джунгарии как военно-политической силы в регионе Центральной Азии.

Значение 
В современной казахской историографии принято (вопреки отсутствию исторических свидетельств, подтверждающих сам факт битвы) считать, что это легендарное сражение завершилось  победой казахского войска, а также положило начало гибели Джунгарского ханства (которое в действительности было уничтожено войсками китайской империи Цин в ходе Третьей ойратско-маньчжурской войны в 1755—1759 гг.).

Увековечение 
Народные предания об Анракайской битве бытовали в Западном Семиречье среди местных старожилов, однако из-за большой удалённости этого региона от оседло-земледельческих стран Средней Азии они оказались вне поля зрения российских, мусульманских и китайских историков-хронистов того времени.

На 35-м километре шоссе Алма-Ата — Бишкек установлен монумент, который представляет собой композицию из двух стел, стоящих в центре круга, обрамлённого двенадцатью камнями со знаками животных тюркского 12-годового цикла. Монумент символизирует противостояние двух народов. Казахов символизирует более высокая стела из красного гранита, а джунгар — более низкая серая стела.

Примечания

Литература 
 Лютерович О. Г. Тамбалы ландшафты памяти: Путеводитель, Алматы: «Service Press», 2016.
 М. Гинатуллин. Лингво-краеведческий словарь. — Алматы: «Раритет», 2010.
 Т. Джанузаков Очерк казахской ономастики, изд. «Наука» — Алматы, 1982.
 История Казахстана. Издательство «Мектеп», 2018.

История Казахстана
Сражения Казахского ханства
Сражения 1730 года
Сражения по алфавиту
Сражения 1729 года
Казахско-джунгарская война